Појам Демократска унија може да се односи на:

 Међународна демократска унија, међународни савез конзервативних политичких организација
 Интернационална демократска унија (Црна Гора), бивша политичка странка у Црној Гори
 Црногорска демократска унија, бивша политичка странка у Црној Гори
 Демократска унија за интеграцију, политичка странка у Северној Македонији
 Хришћанско-демократска унија Немачке, политичка странка у Немачкој
 Либерално-демократска унија Јерменије, политичка странка у Јерменији

Види још
 Демократска странка (вишезначна одредница)
 Демократска алтернатива (вишезначна одредница)
 Демократски савез (вишезначна одредница)